Welzmühle bezeichnet:

 Welzmühle (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Welzmühle (Werbach), Ortsteil der Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg